Джон Генри Лейк (; , Порт-Ричмонд, , Нью-Йорк, США — ?) — американский велогонщик, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900.

На Играх Лейк принял участие во обоих соревнованиях по велоспорту — в гонках на 2 и 25 км. Лучший его результат был в спринте. Он выигрывал гонки в первом раунде, в четвертьфинале, в полуфинале, и в финальном заезде занял третье место, выиграв бронзовую медаль. В гонке на 25 км он не смог финишировать, и поэтому не занял никакого места.

В том же году, Лейк стал бронзовым призёром по спринту среди любителей на чемпионате мира в Париже.

Ссылки 
 Джон Лейк на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Велогонщики США
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1900 года
Персоналии, чья дата смерти не установлена